Wacky Races steht für
 Wacky Races – Autorennen Total, eine amerikanische Zeichentrickserie von 1968 bis 1970
 Wacky Races - Autorennen Total (2017), eine amerikanische Zeichentrickserie seit 2017